R19 bezeichnet:

 Renault 19, Pkw von Renault
 R19 (Gabun), Regionalstraße in Gabun

Abkürzung